Апанавичюс () — литовская фамилия; женская форма Апанавичюте. Известные носители:

  (род. 1935) — литовский композитор.
 Апанавичюс, Витаутас (род. 1973) — литовский футболист.